Jan Janssens (schilder) (1590–1650), Vlaams schilder en tekenaar.
 Jan Janssens (politicus) (1870–1952), Nederlands burgemeester.
 Jan Janssens (voetballer) (1942), Nederlands voormalig voetballer.